Petje je lahko:
 petje - glasba
 Petje, priimek več znanih ljudi